Over the Edge, titre original de Violences sur la ville, film américain réalisé par Jonathan Kaplan en 1979 ;
 Over The Edge, titre original du jeu de rôle Conspirations, édité en français par Halloween Concept ;
 WWF Over the Edge, pay-per-view de la World Wrestling Federation, qui s'est déroulé en 1998 et en 1999 :
 l'édition 2009.